

Musica 
 Cambio – album di Lucio Dalla del 1990
 Cambio – singolo dei Negrita del 1994

Altro 
 Cambio – nella meccanica, componente di autoveicoli e motoveicoli 
 Cambio – gioco enigmistico
 cambio subero-fellodermico – in botanica, tessuto meristematico del fusto delle piante, da cui si originano i tessuti di rivestimento della struttura secondaria
 Cambio cribro-vascolare – in botanica, tessuto meristematico del fusto delle piante, da cui si originano lo xilema e il floema della struttura secondaria
 Cambio – nel baseball, tipologia di lancio del lanciatore 
 Tasso di cambio – in economia, numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con un'unità di moneta nazionale
 Cambio – località del comune italiano di Villadose, in Veneto
 Monte di Cambio (2.081 m s.l.m.) è una delle principali cime dei Monti Reatini in provincia di Rieti nel Lazio

Altri progetti